Riedler steht für:
 Riedler (Bayrischzell), Ortsteil der Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Riedler (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Riedler ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Riedler (1850–1936), österreichisch-deutscher Maschinenbauingenieur

 Erich Riedler (1944–2019), deutscher Diplomat
 Josef Riedler (1873–1965), österreichischer Politiker (SDAP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Julia Riedler (* 1990), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Peter Riedler (* 1969), österreichischer Jurist
 Willibald Riedler (1932–2018), österreichischer Weltraumforscher, zuletzt Direktor des Instituts für Weltraumforschung der ÖAW 
 Wolfgang Riedler (* 1960), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Ridler (Begriffsklärung)
 Riedlerspitz